Christian Buder ist der Name folgender Personen:

* Christian Buder (Schriftsteller) (* 1968), deutscher Schriftsteller
 Christian Gottlieb Buder (1693–1763), deutscher Jurist, Historiker und Bibliothekar